Geoff Wegerle – ex calciatore sudafricano
 Roy Wegerle – ex calciatore statunitense
 Steve Wegerle – ex calciatore sudafricano